Salamon István (1918–2017) ausztráliai magyar agrármérnök, az MTA külső tagja
Salamon István (1951–2020) irodalom- és rádiótörténész, múzeumigazgató